Hundsfott (altertümlich/vulgär „Geschlechtsteil einer Hündin“) steht für:
 ein grobes deutsches Schimpfwort, siehe Hundsfott (Schimpfwort)
 die feste Öse an einem Gehäuse, siehe Block (Schifffahrt)
 die Öse einer Flasche am Flaschenzug